Valpelline hat folgende Bedeutungen:
 Valpelline (Gemeinde), Gemeinde in der Region Aostatal in Italien
 Valpelline (Tal), Tal in der Region Aostatal in Italien
 Rudolf von Valpelline, 1271 bis 1273 Bischof von Sitten